Denumirea de Travnik se poate referi la:
 orașul Travnik din Bosnia și Herțegovina;
 satul Travnik din regiunea Dobrici, Bulgaria.